Gopprechts ist ein Ortsname:

 Gopprechts (Gemeinde Litschau), eine Katastralgemeinde von Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Gopprechts (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu